Ciro Nogueira peut désigner :

 Ciro Nogueira (1933-2013), homme politique brésilien ;
 Ciro Nogueira (1968-), homme politique brésilien.